Влади́мир Влади́мирович Мацке́вич:
 Мацкевич, Владимир Владимирович (1909—1998) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Мацкевич, Владимир Владимирович (род. 1956) — белорусский философ и методолог, общественно-политический деятель, телеведущий.